Un bon garçon peut faire référence à :
Un bon garçon, opérette d'André Barde et Maurice Yvain créée en 1926 ;
Un bon garçon (), film russe d'Oxana Karas, sorti en 2016.